До списку молюсків Австрії включені всі види прісноводних і наземних  молюсків  Австрії. Фауна типу на цій території включає 442 види. З них 426 види зустрічаються в дикій природі і 60 з них ендемічні для Австрії. Не менш 16 видів гастропод живуть тільки в оранжереях і теплицях, акваріумах і тераріумах   .

Прісноводні гастроподи 
Neritidae
  Theodoxus danubialis  включає підвиди:
  Theodoxus danubialis danubialis  (C. Pfeiffer, 1828)
  Theodoxus danubialis stragulatus  (C. Pfeiffer, 1828)
  Theodoxus fluviatilis  (Linnaeus, 1758)
  Theodoxus prevostianus  (C. Pfeiffer, 1828)
  Theodoxus transversalis  (C. Pfeiffer, 1828)
Viviparidae
  Viviparus acerosus  (Bourguignat, 1862)
  Viviparus contectus  (Millet, 1813)

Melanopsidae
  Esperiana daudebartii  включає
  Esperiana daudebartii daudebartii  (Prevost, 1821)
  Esperiana daudepartii acicularis  (A. Ferrusac, 1823)
  Esperiana esperi  (A. Ferrusac, 1823)
  Holandriana holandrii  (C. Pfeiffer, 1828)

Hydrobiidae
  Alzoniella hartwigschuetti  (Reischütz, 1983)
  Belgrandiella austriana  (Radoman, 1975) - ендемік
  Belgrandiella aulaei  Haase, Weigand & Haseke, 2000 - ендемік
  Belgrandiella boetersi  Reischütz & Falkner, 1998 - ендемік
  Belgrandiella fuchsi  (Boeters, 1970) - ендемік
  Belgrandiella ganslmayri  Haase, 1993 - ендемік
  Belgrandiella kreisslorum  Reischütz, 1997 - ендемік
  Belgrandiella mimula  Haase, 1996. - endemic
  Belgrandiella multiformis  Fischer & Reischütz, 1995 - ендемік
  Belgrandiella parreyssi  (L. Pfeiffer, 1841) - ендемік
  Belgrandiella pelerei  Haase, 1994 - endemic
  Belgrandiella styriaca  Stojaspal, 1978- ендемік
  Belgrandiella wawrai  Haase, 1996 - ендемік
  Bythinella austriaca 
  Bythinella austriaca austriaca  (Frauenfeld, 1857)
  Bythinella austriaca conica  (Clessin, 1910)
  Bythinella cylindrica  (Frauenfeld, 1857) - ендемік
  Bythinella bavarica  (Clessin, 1877)
  Bythinella opaca  (M. v. Gallenstein, 1848)
  Bythiospeum bormanni  (Stojaspal, 1978) - ендемік
  Bythiospeum elseri  (Fuchs, 1929) - ендемік
  Bythiospeum excelsior  (Mahler, 1950) - ендемік
  Bythiospeum excessum  (Mahler, 1950) - ендемік
  Bythiospeum cisterciensorum  (Reischütz, 1983) - ендемік
  Bythiospeum geyeri  (Fuchs, 1929) - endemic
  Bythiospeum nocki  Haase, Weigand & Haseke, 2000 - ендемік
  Bythiospeum noricum  (Fuchs, 1929) - ендемік
  Bythiospeum pfeifferi  (Clessin, 1890) - ендемік
  Bythiospeum reisalpense  (Reischütz, 1983) - ендемік
  Bythiospeum tschapecki  (Clessin, 1882) - ендемік
  Bythiospeum wiaaiglica  A. Reischütz & P.L. Reischütz, 2006 - ендемік, вимерлий
  Graziana adlitzensis  Fischer & Reischütz, 1995 - ендемік
  Graziana klagenfurtensis  Haase, 1994 - ендемік
  Graziana lacheineri  (Küster, 1853)
  Graziana pupula  (Westerlund, 1886)
  Hauffenia kerschneri  including
  Hauffenia kerschneri kerschneri  (St. Zimmermann, 1930) - ендемік
  Hauffenia kerschneri loichiana  Haase, 1993 - ендемік
  Hauffenia nesemanni  Reischütz & P.L. Reischütz, 2006 - ендемік
  Hauffenia wienerwaldensis  Haase, 1992 - ендемік
  Iglica gratulabunda  (A. J. Wagner, 1910) - ендемік
  Iglica kleinzellensis  Reischütz, 1981 - ендемік
  Lithoglyphus naticoides  (C. Pfeiffer, 1828)
  Lobaunia danubialis  Haase, 1993 - ендемік
  Potamopyrgus antipodarum  (J. E. Gray, 1853) - інвазивний

Bithyniidae
  Bithynia leachii  (Sheppard, 1823)
  Bithynia tentaculata  (Linnaeus, 1758)
  Bithynia transsilvanica  (E. A. Bielz, 1853)

Valvatidae
  Valvata cristata 
  Valvata macrostoma 
  Valvata piscinalis 
  Valvata studeri 
  Borysthenia naticina 
 
Acroloxidae
  Acroloxus lacustris 

Lymnaeidae
  Galba truncatula 
  Stagnicola corvus 
  Stagnicola fuscus 
  Stagnicola palustris  s.str. - інвазивний
  Stagnicola turricula 
  Radix ampla 
  Radix auricularia 
  Radix ovata 
  Radix peregra 
  Lymnaea stagnalis 

Physidae
  Aplexa hypnorum 
  Physa fontinalis 
  Physella acuta  - інвазивний
  Physella gyrina  - інвазивний

Planorbidae
  Ancylus fluviatilis 
  Anisus leucostoma 
  Anisus spirorbis 
  Anisus vortex 
  Anisus vorticulus 
  Bathyomphalus contortus 
   Ferrissia clessiniana 
  Gyraulus acronicus 
  Gyraulus albus 
  Gyraulus chinensis  - інвазивний
  Gyraulus laevis 
  Gyraulus parvus  - інвазивний
  Gyraulus rossmaessleri 
  Gyraulus crista 
  Hippeutis complanatus 
  Planorbarius corneus 
  Planorbis planorbis 
  Planorbis carinatus 
  Segmentina nitida

Наземні гастроподи 

Pomatiidae
  Pomatias elegans  - інвазивний

Orculidae
  Odontocyclas kokeilii 
  Orcula austriaca  - ендемік
  Orcula conica 
  Orcula dolium 
  Orcula pseudodolium  - ендемік
  Orcula fuchsi  - ендемік
  Orcula gularis 
  Orcula restituta 
  Orcula tolminensis 
  Pagodulina pagodula 
  Sphyradium doliolum 

Argnidae
  Agardhiella truncatella 
  Argna biplicata 

Strobilopsidae
  Gittenbergia sororcula 

Valloniidae
  Acanthinula aculeata 
  Vallonia costata 
  Vallonia declivis 
  Vallonia enniensis 
  Vallonia excentrica 
  Vallonia pulchella 
  Vallonia suevica 

Pupillidae
  Pupilla alpicola 
  Pupilla bigranata 
  Pupilla muscorum 
  Pupilla sterrii 
  Pupilla triplicata 

Pyramidulidae
  Pyramidula pusilla 
 
Chondrinidae
  Abida secale 
  Chondrina avenacea 
  Chondrina arcadia 
  Chondrina megacheilos 
  Granaria frumentum 
  Granaria illyrica 

Milacidae
  Tandonia budapestensis  - інвазивний
  Tandonia ehrmanni 
  Tandonia robici 
  Tandonia rustica 
  Tandonia limax 

Zonitidae
  Aegopis verticillus 

Agriolimacidae
  Deroceras agreste 
  Deroceras klemmi 
  Deroceras laeve 
  Deroceras panormitanum  - інвазивний
  Deroceras reticulatum 
  Deroceras rodnae 
  Deroceras sturanyi 
  Deroceras turcicum 

Boettgerillidae
  Boettgerilla pallens 

Vitrinidae
  Eucobresia diaphana 
  Eucobresia glacialis 
  Eucobresia nivalis 
  Eucobresia pegorarii 
  Gallandia annularis 
  Semilimax carinthiacus 
  Semilimax kotulae 
  Semilimax semilimax 
  Vitrina carniolica 
  Vitrina pellucida 
  Vitrinobrachium breve 

Arionidae
  Arion alpinus 
  Arion brunneus 
  Arion circumscriptus 
  Arion distinctus 
  Arion fasciatus 
  Arion flagellus  - інвазивний
  Arion fuscus  agg.
  Arion hortensis  - інвазивний
  Arion rufus 
  Arion silvaticus 
  Arion vulgaris  - інвазивний

Hygromiidae
  Cernuella jonica  - інвазивний
  Cernuella neglecta  - інвазивний
  Cernuella virgata  - інвазивний
  Euomphalia strigella 
  Helicella itala 
  Helicopsis striata 
  Hygromia cinctella  - інвазивний
  Monacha cantiana  - інвазивний
  Monacha cartusiana 
  Monachoides incarnatus 
  Perforatella bidentata 
  Petasina edentula 
  Petasina filicina 
  Petasina leucozona 
  Petasina lurida 
  Petasina subtecta  - ендемік
  Petasina unidentata 
  Plicuteria lubomirskii  - ендемік
  Trochulus coelomphala 
  Trochulus hispidus 
  Trochulus oreinos  - ендемік
  Trochulus sericeus 
  Trochulus striolatus 
  Trochulus suberectus 
  Urticicola umbrosus 
  Xerolenta obvia 

Bradybaenidae
  Fruticicola fruticum 

Helicodontidae
  Helicodonta obvoluta 

Helicidae
  Arianta arbustorum 
  Arianta stenzii 
  Arianta chamaeleon 
  Arianta schmidtii 
  Helicigona lapicida 
  Chilostoma illyrica 
  Chilostoma cingulatum 
  Chilostoma achates 
  Chilostoma intermedium 
  Chilostoma ziegleri 
  Cylindrus obtusus  - ендемік
  Isognomostoma isognomostomos 
  Causa holosericea 
  Cepaea hortensis 
  Cepaea nemoralis 
  Cepaea vindobonensis 
  Helix aspersa  - інвазивний
  Helix pomatia 
  Helix lucorum  - інвазивний

Двостулкові 
Margaritiferidae
  Margaritifera margaritifera 

Unionidae
  Anodonta anatina 
  Anodonta cygnea 
  Pseudanodonta complanata 
  Unio crassus 
  Unio pictorum 
  Unio tumidus 
  Sinanodonta woodiana  - інвазивний

Corbiculidae
  Corbicula fluminea  - інвазивний

Sphaeriidae
  Pisidium amnicum 
  Pisidium casertanum 
  Pisidium conventus 
  Pisidium globulare 
  Pisidium henslowanum 
  Pisidium hibernicum 
  Pisidium lilljeborgii 
  Pisidium milium 
  Pisidium moitessierianum 
  Pisidium nitidum 
  Pisidium obtusale 
  Pisidium personatum 
  Pisidium pseudosphaerium 
  Pisidium subtruncatum 
  Pisidium supinum 
  Pisidium tenuilineatum 
  Musculium lacustre 
  Sphaerium corneum 
  Sphaerium nucleus 
  Sphaerium rivicola Dreissenidae'  Dreissena polymorpha  - інвазивний

 Занесені види оранжерей 
В Австрії в оранжереях і теплицях зустрічаються види:
  Cantareus apertus   Caracolina lenticula   Galba cubensis   Hawaia minuscula   Lamellaxis clavulinus   Lehmannia nyctelia   Lehmannia valentiana   Milax gagates   Milax nigricans   Opeas pumilum   Oxychilus translucidus   Physella hendersoni   Radix javanica   Tandonia sowerbyi   Zonitoides arboreus  Занесені види геотермальних джерел 
В Австрії в геотермальних джерелах зустрічаються занесені види:
  Ampullaria paludosa   Melanoides tuberculatus   Planorbella duryi   Pseudosuccinea columella  Див. також 
 Список не морських молюсків Польщі
 Список не морських молюсків Чехії
 Список не морських молюсків України

 Примітки 

 Література 
  Klemm, W.  (1974): Die Verbreitung der rezenten Land-Gehäuse-Schnecken in Österreich. [Distribution of recent landsnails in Austria] - Denkschriften der Österrerreichischen Akademie der Wissenschaften (mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse) 117: 1-503, Wien
  Reischütz, P.L.  (1986): Die Verbreitung der Nacktschnecken Österreichs [Distribution of Austrian slugs] (Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae, Boettgerilidae) (Supplement 2 des Catalogus Faunae Austriae). Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse) 195: 67 - 190
  Zulka, P. '' (2007, Ed.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs [Red lists of the endangered animals of Austria]. Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Teil 2. Grüne Reihe des BLFUW. Wien, Böhlauverlag

Посилання 
 Список молюсків Австрії  

Списки молюсків
Молюски Європи
Списки:Австрія
Фауна Австрії